Жуковица може бити:

 Жуковица (Будва), насељено мјесто у општини Будва, Република Црна Гора
 Жуковица (Неум), насељено мјесто у општини Неум, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ